Вајт Плејнс има више значења:
 Вајт Плејнс (Алабама)
 Вајт Плејнс (Северна Каролина)
 Вајт Плејнс (Њујорк)
 Вајт Плејнс (Џорџија)
 Вајт Плејнс (Кентаки)